Pidhirja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Podgorje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Pidhirja (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, Stadtgemeinde Brody, siehe Pidhirja (Solotschiw, Brody)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, Siedlungsgemeinde Pomorjany siehe Pidhirja (Solotschiw, Pomorjany)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Perwomajsk, siehe Pidhirja (Perwomajsk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Welyka Bahatschka, siehe Pidhirja (Welyka Bahatschka)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ratne, siehe Pidhirja (Ratne)

siehe auch: Podgorje